Alexandar Nikolow ist der Name folgender Personen:

* Alexandar Nikolow (Radsportler) (1912–unbekannt), bulgarischer Radrennfahrer
 Alexandar Nikolow (Boxer) (* 1940), bulgarischer Boxer
 Alexandar Nikolow (Schwimmer) (* 1992), bulgarischer Schwimmer